Computer Algebra System
 CAS latency
 cyfrowa angiografia subtrakcyjna
 Centralne Akcje Szkoleniowe w historii harcerstwa lat 70.
 Centrum im. Adama Smitha
 Chemical Abstracts Service
 Computer Aided Simulation
 Control Augmentation System
 Creativity Action Service
 Conditional Access System
 CAS (ang. Close Air Support) – bezpośrednie wsparcie lotnicze (skrótowiec używany w NATO)
 CAS (ang. Court of Arbitration for Sport) – międzynarodowy Sportowy Sąd Arbitrażowy w Lozannie (również znany jako TAS – fr. Tribunal Arbitral du Sport – międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu)
 CAS – polskie przedsiębiorstwo działające w obszarze systemów automatyki przemysłowej
 CAS (ang. Central Authentication Service) – Centralny System Uwierzytelniania
 Numer CAS –  oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS)
 CaS – wzór sumaryczny siarczku wapnia